Монте-Агила () — город в Чили. Население — 6090 человек (2002). Город расположен в Области-Био Био и является точным поперечным и продольным центром страны.

Примечания 

Города Чили
Био-Био (область)